Flohpulver bezeichnet:
 ein Mittel gegen Flöhe
 ein Kommunikationsmittel in der Harry-Potter-Romanserie, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane#Flohnetzwerk